Советское () — село в Базар-Курганском районе Джалал-Абадской области Киргизии.

География 
Село расположено к северо-западу от посёлка Базар-Коргон, на другом берегу реки Караунгур от него.

Примечания 

Населённые пункты Джалал-Абадской области